Kaimanawa, en maori « mon souffle est ma nourriture », peut désigner :
Les monts Kaimanawa
Des chevaux sauvages qui vivent dans ces montagnes, les Kaimanawa (cheval)